Die Saison 2012/13 der italienischen Eishockeymeisterschaft der Serie A1 begann im Herbst 2012 und war die 79. reguläre Austragung der italienischen Staatsmeisterschaft. Teilgenommen haben zehn Mannschaften.

Während der HC Bozen der Titelverteidiger war, stieg Milano Rossoblu aus der zweiten italienischen Eishockeyliga in die Erste auf.

Teilnehmende Mannschaften 

(gereiht nach Vorjahrsplatzierung)

Stadien

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die zehn Mannschaften jeweils 36 Spiele. Anschließend wurde die Liga in zwei Gruppen aufgeteilt, wobei die Mannschaften in ihrer Gruppe jeweils in Hin- und Rückspiel auf die übrigen Gruppenteilnehmer trafen. Die Punktzahl aus der Hauptrunde wurde für die zweite Saisonphase halbiert. Die fünf bestplatzierten Mannschaften der Hauptrunde qualifizierten sich für die Gruppe A, deren Teilnehmer sich alle für die Playoffs qualifizierten, in denen der Meistertitel ausgespielt wurde, sowie die drei bestplatzierten Mannschaften der Gruppe B, in der die übrigen fünf Mannschaften der Hauptrunde antraten. Die beiden Letztplatzierten der Gruppe B mussten in Playouts teilnehmen, deren Verlierer in der Relegation antreten mussten. Für einen Sieg nach regulärer Spielzeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, für einen Sieg nach Overtime zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt und bei einer Niederlage nach regulärer Spielzeit null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Playouts 
 SHC Fassa – SG Pontebba 4:0 (7:1, 2:0, 2:1, 4:2)

Weblinks 
 Federazione Italiana Sport del Ghiaccio
 Lega Italiana Hockey Ghiaccio

2012
Eishockeysaison 2012/13